Zelfportret met hoed (Cézanne)
Zelfportret met hoed (Amsterdam) van Theo van Doesburg
Zelfportret met hoed (Leiden) van Theo van Doesburg